Sankt Annen ist

 Sankt Annen (Dithmarschen), Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Schiplage-St. Annen ist ein Ortsteil von Neuenkirchen (Melle) im südwestlichen Niedersachsen
sowie:
 eine der Heiligen Anna geweihte Kirche oder Kapelle, siehe Annenkirche

Siehe auch
 Sankt Anna, (St. Anna)
 Sint-Annen